Monda
A szabin nők elrablása, Romulus Róma megalapítása után a római népszerű monda szerint a szabin nők elrablása során asszonyokat is hozott a városba,
Színdarab
A szabin nők elrablása, Franz és Paul von Schönthan 1879/1883-as színdarabja, vígjátéka, amely a szerzők korában játszódik, és a cím egy a főszereplő által írott színműre utal, mely az eredeti római történetet dolgozza fel.

A szabin nők elrablása, a Schönthan-páros darabjának Kellér Dezső általi átirata és a magyar viszonyokra való adaptációja. Zenés bohózat, Horváth Jenő zenéjével és Szenes Iván dalszövegével. A darabot először 1949-ben mutatták be a Pesti Színházban.

Filmek
A szabin nők elrablása (Il ratto delle sabine), 1961-es olasz film, Richard Pottier rendezésében, Edoardo Anton írása alapján, az eredeti római mondára építve
A szabin nők elrablása, egy 1977-ben bemutatott magyar tévéfilm, Egri István rendezésében, a Schönthan testvérek színdarabja alapján, Kállai István átdolgozásában
Festmények
A szabin nők elrablása, Jacques-Louis David 1799-es festménye, Louvre, egyéb címek: A szabinok, A szabin nők.
A szabin nők elrablása, Nicolas Poussin 1637/1639-es festménye, első változat a Louvre-ban, a második változat Metropolitan Museum of Art kiállításán, New York található, névelő nélkül is: Szabin nők elrablása.